«Milites Templi» () — булла римского папы Целестина II, датированная 9 января 1144 годом, приказавшая духовенству защищать тамплиеров и призвавшая всех верующих оказывать им посильную помощь.

Булла даровала отпущение грехов жертвователям в пользу ордена и разрешала совершать богослужения даже на землях, подвергшихся интердикту, когда там присутствовали сборщики ордена, что дало тамплиерам возможность собирать пожертвования раз в год даже с тех, кого Церковь временно отлучала.

Как и все папские буллы, «Milites Templi» получила название по первым словам текста.

Одна из важнейших папских булл, касающихся ордена храмовников, — вместе с буллами «Omne Datum Optimum» (1139) и «Militia Dei» (1145) создавшая условия для обогащения и процветания Ордена тамплиеров.

Примечания 

Папские буллы
Тамплиеры
1144 год